Альбі́-сюр-Шера́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 440 км на південний схід від Парижа, 95 км на схід від Ліона, 14 км на південний захід від Аннесі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 751 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 2087,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Савоя

Примітки

Посилання 
 Мерія муніципалітету Альбі-сюр-Шеран 
 Альбі-сюр-Шеран на сайті французького Національного інституту географії
 Альбі-сюр-Шеран на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Альбі-сюр-Шеран на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Верхня Савоя